Das Herrendoppel der French Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Jonas Björkman und Max Mirny. Das Finale bestritten Lukáš Dlouhý und Pavel Vízner gegen Mark Knowles und Daniel Nestor, welches Knowles und Nestor in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den French Open und ihr dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2007